Parapinnixa är ett släkte av kräftdjur. Parapinnixa ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parapinnixa